El nombre alemán de Bayern se puede usar para referirse a:

 La región alemana de Baviera (cuyo nombre en alemán es Bayern).
 El club de fútbol Bayern de Múnich (FC Bayern München en alemán).
 La clase Bayern de acorazados monocalibre de la Marina Imperial Alemana.